Ел Тикимил има више значења:

 Ел Тикимил (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тикимил (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику